Старопетровское () — посёлок, входит в Енакиевский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок расположен вдоль реки под названием Садки.

Соседние населённые пункты по странам света 
В, СВ: город Енакиево

С: Карло-Марксово (выше по течению Садков)

СЗ: Новосёловка (Енакиевский горсовет)

З: Корсунь

ЮЗ: Новомарьевка, Верхняя Крынка (Енакиевский горсовет), Новосёловка (Макеевский горсовет)

ЮЮЗ: Щебёнка

Ю: Шапошниково, Верхняя Крынка (Макеевский горсовет), Новомосковское

ЮВ: Авиловка, Розовка

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 485 человек.

Общая информация 
Почтовый индекс — 86471. Телефонный код — 6252.

Местный совет 
86485, Донецкая область, Енакиевский горсовет, пгт. Карло-Марксово, ул. Магистральная, 25, тел. 91-213-88 (через коммутатор).

Примечания

Ссылки 
 Старопетровское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Енакиевского городского совета